Vinnie D'Angelo (Michigan,10 de dezembro de 1977) é um ator de filmes pornográficos  estadunidense.

Biografia
Natural de Michigan, D'Angelo  é de origem italiana. O ator é mais conhecido por seus trabalhos em companhias como Falcon Studios,  Raging Stallion, Titan Media e Hot House, atuando na maioria das vezes no papel ativo. Além do trabalho de ator pornô, ele é apaixonado por programação e computação gráfica, sendo o responsável pelo seu site oficial e blog.

Durante sua carreira, ele participou de inúmeros filmes adultos, tendo recebido diversas indicações em premiações do gênero.

Em 28 de fevereiro de 2009, depois de sete indicações, ele  ganhou um GayVN Award para melhor cena de dupla no filme The Drifter juntamente com seu namorado, o também ator pornográfico Logan McCree. Pela mesma cena de The Drifter, em  23 de maio de 2008 ele venceu um Grabby Award.

Prêmios
David Award 2007 – Melhor Ator Estadunidense
GayVN Award 2009 – Melhor cena de dupla (con Logan McCree)
GayVN Award 2009 - Melhor cena de dupla (con Logan McCree)

Indicações
GayVN Award 2008 – Melhor ator em Gunnery Sgt. McCool
GayVN Award 2008 - Melhor  atuação solo em Tough Stuff
GayVN Award 2008 - Melhor cena a três em Communion (con Steve Cruz e Matt Cole)
Grabby Award 2008 - Melhor cena de ejaculação em Gunnery Sgt. McCool
Grabby Award 2008 - Melhor cena de dupla em Jockstrap (con Tyler Riggz)
Grabby Award 2008 - Melhor ator
Grabby Award 2008 - Melhor cena a três em Communion

Videografia 
Trunks 3 Plain Wrapped (Hothouse) (2006)
Full Throttle (Hothouse) (2006)
Gunnery Sergeant McCool (Titan Media) (2006)
Trunks 4: White Heat (Hothouse Entertainment) (2007)
Boiler (Titan Media) (2007)
Gunnery Sergeant McCool 2 (Titan Media) (2007)
Communion (Hothouse) (2007)
Head Hunters, Inc. (Hothouse Entertainment) (2007)
Hot House Backroom 2 (Hothouse Entertainment) (2007)
Hot House Backroom 3 (Hothouse Entertainment) (2007)
Jockstrap (Hothouse Entertainment) (2007)
Verboten 2 (Hothouse Entertainment) (2007)
Tough Stuff (Hothouse Entertainment) (2007)
Unknown: Ghost Of A Chance (Channel 1 Releasing) (2008)
Winter Heat (Falcon Studios) (2008)
Workin' Hard (Falcon Studios) (2008)
Paging Dr. Finger (Hothouse Entertainment) (2008)
Folsom Prison (Titan Media) (2008)
Hazzard Zone (Rascal Video) (2008)
The Drifter (Raging Stallion) (2008)

Notas

Ligações externas
 
 

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência italiana